Mariana Duque-Mariño era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Reinert Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Annika Beck che ha battuto in finale Anastasija Sevastova 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Yvonne Meusburger (primo turno)
 Dinah Pfizenmaier (semifinali)
 Bibiane Schoofs (semifinali)
 Elica Kostova (secondo turno)

  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Sandra Zaniewska (primo turno)
  Sarah Gronert (quarti di finale)
  Marta Domachowska (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reinert Open 2012